

Die News of the World Darts Championship 1974 (offiziell: "News of the World" International Championship) war ein Dartsturnier, das am 27. April 1974 im Londoner Alexandra Palace („Ally Pally“) ausgetragen und durch die Boulevardzeitung News of the World gesponsert wurde. Es handelte sich um die 27. Auflage des Turniers seit Ende des Zweiten Weltkriegs und die zweite Austragung mit internationaler Beteiligung. Teilnahmeberechtigt waren neben den acht Gewinnern der regionalen Meisterschaften der Saison 1973/74, die in England (Eastern Counties, Lancashire & Cheshire, London & Home Counties, Midland Counties, North of England, Western Counties und Yorkshire) sowie in Wales stattfanden, auch die Sieger der Qualifikationsturniere in Irland, Schottland, Schweden und den Vereinigten Staaten. Die Veranstaltung wurde vom Fernsehsender ITV übertragen.

Turniersieger wurde Peter Chapman (Bird in Hand, Henley-on-Thames), der im Finale Paul Gosling (Portscatho Club, Truro) besiegen konnte. Als walisischer Regionalmeister nahm Leighton Rees (United Services Club, Ynysybwl) an der Veranstaltung teil.

Turnierplan

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: News of the World 1974. In: mastercaller.com, abgerufen am 8. Mai 2021.
 News Of The World - World Darts Championship 1974. In: youtube.com (8. Januar 2016).

Einzelnachweise 

1974
Dartveranstaltung 1974
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace